Светско првенство у хокеју на леду у елитној дивизији одржано је по 69. пут под организацијом ИИХФ у Аустрији у периоду од 30. априла до 15. маја 2005. године. Утакмице су се играле у Инзбруку и Бечу.

Титулу светског првака по пети пут освојила је репрезентација Чешке Републике која је у финалном мечу савладала селекцију браниоца титуле Канаде са 3:0. Бронзану медаљу освојила је репрезентација Русије која је у утакмици за треће место била боља од селекције Шведске са 6:3.

За најкориснијег играча турнира проглашен је центар канадске репрезентације Џо Торнтон са укупно 16 поена (6 голова и 10 асистенција). Најбољи стрелац са 9 погодака био је такође Канађанин Рик Неш.

Градови домаћини

Групна фаза 
16 репрезентација је распоређено у 4 групе са по 4 тима у којима игра свако са сваким (три утакмице свако). По три првопласиране екипе из сваке групе такмичење настављају у другој фази. Победа се вреднује са 2 бода, нерешен резултат са 1 бодом, док пораз не доноси бодове. Репрезентације из група А и Д су наступале у Бечу, а екипе из група Ц и Д у Инзбруку.

Сатница утакмица је по локалном времену (CET)

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг 
По три првопласиране екипе из група А и Д су формирале групи Е, а екипе из група Б и Ц су формирале групу Ф. Екипе преносе резултате из међусобних утакмица прве фазе и играју још три утакмице са екипа из групе са којом су се укрстили. По четири најбоље пласирана тима су се пласирала у четврфинале и борбе за медаље, док су две последње пласиране екипе завршиле такмичење.

Група Е 
Све утакмице су игране у Бечу.

Група Ф 
Све утакмице су игране у Инзбруку.

Борба за опстанак у елитној дивизији 
Последње пласиране репрезентације из све четири групе прве фазе такмичења боре се за опстанак у елитној дивизији и пласман на наредно светско првенство у Летонији. Игра се системом свако са сваким, а две најслабије екипе су испале у Дивизију 1 у сезони 2006.

Све утакмице су игране у Инзбруку, осим првог меча између Аустрије и Немачке који је игран у Бечу.

Група Г

Елиминациона рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место 

Бечка градска дворана; гледалаца 7.889
Судија:  Брент Рајбер 
Стрелци:
  0:1 Максим Афиногенов 1:02 
  0:2 Максим Афиногенов 3:58
  1:2 Рони Сундин 8:11 (ПП1)
  1:3 Алексеј Ковалев 15:24 
  2:3 Хенрик Зетерберг 19:13
  2:4 Александар Овечкин 21:33
  2:5 Алексеј Јашин 25:57
  2:6 Александар Семин 28:43
  3:6 Хенрик Седин 42:46
Искључења:  мин 12:12 мин 
Шутева укупно:  23:32

Финале 

Бечка градска дворана; гледалаца 8.000
Судија:  Томас Андерсон 
Стрелци:
  1:0 Вацлав Проспал 4:13
  2:0 Мартин Ручински 43:12
  3:0 Јозеф Вашичек 59:07
Искључења:  мин 20:30 мин 
Шутева укупно:  27:29

Коначни пласман и статистика

Коначан пласман 
Коначан пласман на СП 2005. према ИИХФ:

Најбољи стрелци турнира 
Извор:

Најбољи голмани турнира 
Пет најбољих голмана светског првенства који су одиграли минимум 40% свих утакмица у целости.
Извор: 
Мин = Минута (на леду); ШНГ = Шутева на гол; ПГ = Примљено голова; ППГ = Просечно примљених голова; О% = Проценат одбрана; БПГ = Утакмица без примљеног гола

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2005. — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2005. — Дивизија II

Референце

Спољашње везе 

 Сајт светске хокејашке федерације

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Аустрији
Хокеј на леду у 2005.